Hummelholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hummelholm (vid Jumo, Iniö), Åboland, 
 Hummelholm (vid Åselholm, Iniö), Åboland, 
 Hummelholm (vid Perkala, Iniö), Åboland, 
 Hummelholm (vid Vandrock, Nagu), Åboland, 
 Hummelholm (vid Ängsö, Nagu), Åboland, 
 Hummelholm, Kimitoön, Åboland,

Åland 

 Hummelholm (Kumlinge, Åland), 
 Hummelholm (Brändö, Åland),

Se även
Hummelholmen
Hummelstholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar